Numele de familie Popov ar putea fi al uneia dintre următoarele persoane:

Lucia-Doina Popov, academician român
Alexandr Popov (fizician) (1859–1905)
Alexandr Popov (înotător) (n. 1971)
Alexandr Popov (sportiv arte marțiale) (n. 1958)
Alexandr Popov (biatlonist) (n. 1965)
Alexandr Popov (istoric) (1820–1877)
Leonid Popov cosmonaut sovietic de origine ucraineană

Larisa Popova, campioană olimpică la canotaj

Vezi și
 Pop
 Popescu
 Popovici

Nume de familie slave